Víctor García es el conjunto de un nombre propio Víctor y primer apellido García que puede referirse a varias personas:

 Víctor García (1934-1982), director teatral argentino.
 Víctor García (1975-), cantante y actor mexicano.
 Víctor García (1970–), cantante de la banda española de power metal: WarCry.
 Víctor García (1974-), director de cine español.
 Víctor García (1990-), piloto de automovilismo español.
 Víctor García Antón (1967-), escritor español.
 Víctor A. García Belaúnde (1949–), abogado y político peruano.
 Víctor García de la Concha (1934–), filólogo y director de la Real Academia Española.
 Víctor García Estévez (1981-), ciclista español.
 Víctor García Garzena (1913–1986), político chileno.
 Víctor García Hidalgo (1956–), político español.
 Víctor García Hoz (1911–1998), pedagogo español. primer Doctor en Pedagogía.
 Víctor García San Inocencio (n/d), abogado y líder independentista puertorriqueño.
 Víctor García Toma (1954–), abogado y jurista peruano.
 Víctor García Tur (1980–): escritor español, ganador del Premio Documenta.
 Víctor Hugo García (1994-), futbolista venezolano.
 Víctor Julio García (1985-), empresario colombiano.
 Víctor García Blázquez (n. 1985), atleta español.